Blasco es un nombre y apellido:

Artistas 
 Blasco de Grañén
 María Blasco, cantadora de jotas aragonesas.
 Una familia de historietistas españoles, compuesta por:
Adriano Blasco (1931-2000) 
Alejandro Blasco (1928-88)
Jesús Blasco (1919-95) 
Pilar Blasco (1921-92)

Científicos 
 María Blasco, bióloga especalizada en telómeros y telomerasa.
 Blasco de Garay (1500-1552), marino e inventor español

Deportistas 
 Gregorio Blasco Sánchez, futbolista español (1909-1983).

Escritores 
 Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928), escritor, periodista y político español 
 Eusebio Blasco (1844-1903), escritor, periodista, poeta y dramaturgo español
 Gonzalo Celorio Blasco (1948-), editor, ensayista, narrador, catedrático y crítico literario mexicano

Políticos 
 Blasco Núñez Vela
 Manuel Blasco Garzón